Памятник Кириллу и Мефодию — памятник братьям Кириллу и Мефодию в Москве, расположенный на Лубянском проезде, недалеко от станции метро «Китай-город».

История 

Памятник открыт 24 мая 1992 года (в День славянской письменности и культуры) недалеко от Славянской площади. Скульптор памятника — Вячеслав Клыков, архитектор — Юрий Григорьев.

Монумент посвящён Кириллу и Мефодию — просветителям, создателям славянской азбуки, проповедовавшим христианство и совершавшим службы на славянском языке. Памятник представляет собой статуи двух братьев, держащих в руках крест и Священное Писание.

Надпись и орфографические ошибки в ней 
На лицевой стороне пьедестала памятника написано по-церковнославянски: «». Хотя памятник является символом славянской письменности, в содержащейся на нём фразе есть пять-шесть орфографических ошибок и не используются титла, а в свитке с алфавитом пропущена буква .

Традиционные мероприятия 
Ежегодно на Славянской площади проводят праздник славянской письменности и культуры. Каждый год у постамента Кириллу и Мефодию проходит одноимённый фестиваль славянской культуры. У подножия памятника установлена неугасимая лампада.

Примечания 

Здания и сооружения Тверского района
Скульптуры Вячеслава Клыкова
Кириллу и Мефодию
Здания и сооружения, построенные в 1992 году в Москве
Скульптуры 1992 года